Distretto di Datong – distretto di Taipei
 Distretto di Datong – distretto della Cina, situato nella provincia dell'Anhui
 Distretto di Datong – distretto della Cina, situato nella provincia di Heilongjiang e amministrato dalla prefettura di Daqing